Но́тбек (фон Нотбек) — фамилия. Известные носители:

 Нотбек, Александр Васильевич (1802—1866) — русский исторический живописец.
 
 Нотбек, Павел Карлович (1824—1877) — русский архитектор.